Скафандр SpaceX IVA является аварийно-спасательным скафандром, применяющимся членами экипажа корабля Crew Dragon компании SpaceX. Разработка началась в 2015 году. Прототип скафандра был доставлен впервые в космос во время первого запуска Falcon Heavy 6 февраля 2018 года.

Скафандр впервые использовался 30 мая 2020 года астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагласом Хёрли во время демонстрационного полёта SpaceX DM-2. С этих пор скафандр SpaceX IVA используется на постоянной основе.

На штанине расположен блок с коннектором для передачи данных, разъёмом подачи воздуха для циркуляции, и разъёмом подачи кислорода для дыхания. Блок закрывается крышкой на магните.

Примечания 
Не предназначен для выхода в открытый космос. Шлем напечатан на 3D принтере. Скафандр является цельной конструкцией. Перчатки и шлем не отсоединяются. Перчатки позволяют пользоваться сенсорными экранами на бортовой панели корабля.

Имеет три молнии. По одной на предплечьях и одну между ног, через которую скафандр надевается. На ботинках имеются крепления для зацепа к полу корабля.

Должен быть подключён к системе подачи воздуха с корабля. Своих запасов не имеет. Радиационной защитой не обладает.

Ссылки 

https://www.youtube.com/watch?v=iMym2Mv2Qno

Космические скафандры
Ракетно-космическая техника SpaceX